La rivolta di Peter Deljan fu un'enorme e terribile rivolta dei bulgari contro il dominio bizantino nel 1040 e 1041.

La rivolta scoppiò a Belgrado dove Peter Deljan, nipote di Samuele di Bulgaria e figlio di una principessa ungherese, si dichiarò zar bulgaro con il nome di Pietro II. La rivolta comprendeva cinque Thema bizantini: Sirmio (thema); Dyrrachion; Bulgaria (thema); Thessalonike e Nicopolis (thema), che interessano anche argomenti themi.

Le dimensioni e la forza della rivolta mostrano quanto fosse effimero il dominio bizantino sui bulgari dopo Basilio II Bulgaroctono. Gli insorti bulgari inflissero una pesante sconfitta all'impero nella battaglia di Salonicco nel 1040, ma l'anno successivo battaglia di Ostrovo predeterminò il fallimento della rivolta.

La rivolta è scoppiata poco prima del Grande Scisma ed è stata seguita dalla Rivolta di Georgi Vojteh, il che dimostra quanto fosse importante la Prefettura del pretorio dell'Illirico nella contesa tra Roma e Nuova Roma.

Note 

Eventi del 1040
Eventi del 1041
Storia della Bulgaria bizantina